

Chimica
 Entità molecolare

Geometria 
 entità geometrica – in geometria, indica un punto, retta o piano

Informatica 
 entità – nel Modello E-R di una base di dati, rappresenta un "oggetto" della realtà applicativa di interesse
 entità – nei linguaggi di markup, indica una forma abbreviata o alternativa di un testo.  Il termine è utilizzato spesso per indicare i riferimenti alle entità

Filosofia 
 Entità spirituale

Scienza 
 Entità – grandezza fisica

Televisione 
Entità (Entity) – episodio della quarta stagione di Stargate SG-1

Pagine correlate 
Entity (disambigua)